bipedie, het lopen op de achterste ledematen
 tweebenigheid (sport), beide benen en voeten bijna gelijkwaardig kunnen gebruiken